Уи́льям Ха́нтер (; 1888 — 1940), также известный как Билл или Би́лли Ха́нтер — английский футболист, нападающий.

Биография 
Уроженец Сандерленда, Билл Хантер начал карьеру в местном клубе «Сандерленд Уэст Энд» в 1908 году. В том же году короткое время выступал за шотландский «Эйрдрионианс». В феврале 1909 года Уильям Хантер провёл 1 матч за сборную Шотландской футбольной лиги.

В 1909 году стал игроком «Ливерпуля». Свой первый (и единственный) матч в основном составе «Ливерпуля» провёл 20 марта 1909 года в игре Первого дивизиона против «Престон Норт Энд» на стадионе «Дипдейл».

В мае 1909 года Хантер ушёл из «Ливерпуля» и стал игроком «Сандерленда», однако в основном составе «чёрных котов» не сыграл ни одного матча. В том же 1909 году перешёл в «Линкольн Сити». В сезоне 1909/10 провёл за команду 22 матча и забил 10 мячей в рамках Второго дивизиона. В следующем сезоне провёл только 10 матчей в лиге, голов не забил. В 1911 году перешёл в «Уингейт Альбион», а год спустя стал игроком клуба «Саут-Шилдс», а затем и «Барнсли». Провёл за «Барнсли» 2 матча и забил 1 мяч во Втором дивизионе.

В марте 1913 года Билли Хантер перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал за клуб 29 марта 1913 года в матче против своей бывшей команды, «Ливерпуля», на стадионе «Энфилд». В той игре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:0 благодаря голам Джорджа Уолла и Инока Уэста. 19 апреля 1913 года Хантер сделал «дубль» в ворота «Ньюкасл Юнайтед» в матче чемпионата на стадионе «Олд Траффорд», который завершился со счётом 3:0 (ещё один гол забил Уэст). Всего в сезоне 1912/13 Билл Хантер провёл за «Манчестер Юнайтед» 3 матча и забил 2 мяча. Летом 1913 года покинул в клуб в качестве свободного агента.

В сезоне 1913/14 играл за «Клэптон Ориент» во Втором дивизионе Футбольной лиги. Сезон 1914/15 провёл в клубе Южной лиги «Эксетер Сити».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте LFCHistory.net 
 Профиль на сайте MUFCInfo 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Эйрдрионианс» (1878)
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Гейтсхед» (1899)
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Эксетер Сити»